Али́са Влади́мировна Мон (имя при рождении — Светла́на Влади́мировна Бе́зух; род. 15 августа 1964 года, Слюдянка, Иркутская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, которая стала популярной в конце 1980-х после исполнения песни «Подорожник». Вторая волна популярности была связана с её хитом 1997 года «Алмаз».

Биография 
Родилась 15 августа 1964 года в городе Слюдянка Иркутской области.

Училась в школе № 4 в Слюдянке. Имела хорошие показатели в успеваемости, была активисткой, входила в комитет комсомола школы, вела и организовывала культурно-массовые мероприятия. Хорошо пела, сама сочиняла песни, создала в школе ансамбль, любила слушать песни чехословацкого певца Карела Готта, подражала Алле Пугачёвой, исполняя её песни.

Ещё со школы отличалась непростым характером. Иногда даже взрывалась, если что-то делали не так, как хочет она. Была собственницей. Но в то же время школьные друзья вспоминают об Алисе как об очень отзывчивой девушке, она с удовольствием помогала одноклассникам в учёбе. Будущая звезда была очень хорошо развита физически — постоянно участвовала в спортивных олимпиадах, входила в сборную школы по баскетболу… И безгранично любила свою бабушку. Относилась к ней очень трепетно, постоянно была рядом с ней.

В 1983 году в Новосибирске поступила на эстрадное отделение в музучилище. Подрабатывала певицей в ресторанах Новосибирска. В 1985 году стала солисткой джазового оркестра училища. Впоследствии покинула учебное заведение, не получив среднего образования (по её собственным словам была отчислена за профнепригодность).

С января 1986 по декабрь 1989 года работала в коллективе «Лабиринт» под руководством Сергея Муравьёва при Новосибирской государственной филармонии, параллельно с этим занимаясь и сольным творчеством.

Взяла псевдоним «Алиса Мон», который созвучен слову «Мона Лиза». Этот псевдоним стал настоящим именем певицы по паспорту.

В 1988 году был издан альбом «Возьми моё сердце». В него входила и песня «Подорожник» (автор слов Михаил Танич), ставшая первым хитом певицы после её исполнения в передаче «Песня-1988». Фестиваль принёс исполнительнице приз зрительских симпатий и всесоюзную популярность. В конце 1980-х состоялся первый большой гастрольный тур и группы «Лабиринт».

В 1991 году стала дипломантом конкурса «Midnight Sun» в Финляндии, на котором исполнила две песни: одну на финском, а другую — на английском языках. В начале 1990-х ушла с эстрады, вернулась в Слюдянку, потом уехала в город Ангарск в Иркутской области, где работала художественным руководителем Дома культуры «Энергетик».

В 1993 году возобновила артистическую карьеру. В 1997 году записала известную песню «Алмаз» и сняла на неё клип.

На сегодняшний день певица редко появляется на телевидении, в основном выступает в ночных клубах и ресторанах. Живёт в Москве.

В 2020 году — участник шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ. Заняла 2 место. В 2021 году - участник шоу «Шоумаскгоон» на телеканале НТВ. В 2022 году стала приглашённой гостьей во втором полуфинале третьего сезона шоу «Маска» на НТВ в образе Котика.

Личная жизнь 
Была два раза замужем.

Первый муж — Василий Маринин — гитарист группы «Лабиринт»

Второй муж — Сергей Муравьёв — композитор и продюсер группы «Лабиринт», написал музыку к песне «Подорожник». Сын — Сергей (род. 14 ноября 1989) — выступает в ночных клубах, играет блюз, пишет стихи.

Дискография 
 1988 — Возьми моё сердце // «Мелодия»
 1991 — Согрей меня
 1997 — Алмаз // «Союз»
 1998 — День вдвоём // «ОРТ-РЕКОРДС»
 2001 — Погрусти со мной
 2001 — Потанцуй со мной
 2005 — Мои любимые песни.

Песни 
 Подорожник
 Алмаз
 Обещаю
 Стань Моим
 Отзвенело лето
 Кофе в постель
 Снежинка
 Живая вода                       
                                  * Розовые очки

Примечания

Ссылки 
 Пресс-портрет Яндекса
 Биография на сайте zvezdi.ru

Выпускники Московского государственного института культуры
Певцы и певицы, известные под псевдонимами